James Napier (ur. 1982) – nowozelandzki aktor
 James Napier (ur. 1984) – brytyjski autor tekstów i producent muzyczny
 James Napier – amerykański sztangista